Аттиас:

 Аттиас, Дэн (род. 1951) — американский телережиссёр и продюсер.
 Аттиас, Сесилия (род. 1957) — французская модель, вторая жена президента Франции Николя Саркози, бывшая первая леди Франции в 2007 году,